Rodzina Rabatków (ang. The Bellflower Bunnies, fr. La Famille Passiflore) – francusko-kanadyjsko-luksemburski serial animowany na podstawie serii książek Beechwood Bunny Tales Geneviève Huriet oraz od 2006 roku Amélie Sarn zebranych w języku polskim w wydanej w 1993 roku przez wydawnictwo Muza książce „Wesołe przygody królików”. Emitowany w Wieczorynce od 4 września 2008 roku. Powstały 52 odcinki, premiera ostatniego odbyła się 17 września 2009 roku. Dnia 22 grudnia 2009 roku został powtórzony odcinek „Wigilijna przygoda”. Emisja pozostałych odcinków serialu została wznowiona od 10 września 2010 roku.

Fabuła 
Serial opowiada o przygodach króliczej rodziny, która mieszka na szczycie pięknego, zielonego wzgórza. W każdym odcinku tata i ciocia przeglądają album rodzinny, a przy tym z dumą przywołują historyjki związane z piątką dzieci które wychowują. Naturalnie okazuje się przy tym, że mają one niezwykły talent do wpadania w kłopoty.

Bohaterowie 
 Narcyz Rabatek – tata piątki dzieci: Bratka, Różyczki, Bławatka, Koniczynka i Stokrotka. Jest wynalazcą.
 Ciocia Cynia – jest starszą siostrą Narcyza, pomaga mu w wychowywaniu dzieci. Uwielbia przesiadywać w kuchni, przygotowując różne dania. Nie jest wyjaśnione, co stało się z mamą króliczków.

Dzieci Rabatków 
 Bławatek – starszy syn Narcyza.
 Różyczka – córka Narcyza.
 Bratek – najstarszy syn Narcyza.  
 Koniczynek – młodszy syn Narcyza.
 Stokrotek – najmłodszy syn Narcyza.

Inni 
 Dziadek Teoś – tata Narcyza i Cynii, mieszka w górach z psem Zrzędą.
 Paprotka – przyjaciółka Koniczynka. Jest w nim zakochana z wzajemnością.
 Dwie myszki – mieszkają w domu Rabatków. Często mają kłopoty. Nie mówią ani słowa.
 Króliś – przytulanka Stokrotka. Czasem powoduje kłopoty, a czasem wręcz przeciwnie, przypadkowo ratuje bohaterów.
 Papilio – tata Paprotki, serdeczny przyjaciel Narcyza.
Gamba – przyjaciółka różyczki.

Wersja polska 
W wersji polskiej występują:
 Katarzyna Łaska – Bławatek
 Joanna Węgrzynowska – Stokrotek
 Izabela Dąbrowska – Małgorzata
 Anna Apostolakis – Bratek
 Julia Kołakowska – Paula (odc. 17)
 Marta Gajko –
 Paula (odc. 51)
 Lilka
 Hanna Kinder-Kiss – Norbert (odc. 51)
 Artur
 Brygida Turowska – Patryk Gomolt
 Joanna Pach – Różyczka
 Janusz Wituch – Narcyz Rabatek
 Artur Pontek – Aldo
 Junior
 przywódca Szczepu Kulawych Kaczek (odcinek 50)
 Anna Gajewska – Paprotka
 Elżbieta Gaertner – Ciocia Cynia
 Cezary Kwieciński –
 Firmin,
 Wirek,
 Dowódca kaczuszek,
 Filip
 Katarzyna Tatarak – Koniczynek
 Beata Jankowska-Tzimas – Gamba
 Gremil (odcinek 5)
 Mały Narcyz (odcinek 22)
 Lucyna
 Agnieszka Fajlhauer – Klara
 Rafał Walentowicz – Bodzio
 Joanna Jędryka –
 Magok,
 Ivasha,
 Fabiola
 Anna Sroka – Sylwester
 Barbara Melzer – Mama Romea (odc. 48)
 Stefan Knothe – Zrzęda
 Monika Wierzbicka – Agata
 Katarzyna Skolimowska – Sroka
 Krzysztof Zakrzewski – Ernest Grzybek
 Mieczysław Morański – Lis
 Dariusz Błażejewski – Pan Malorek
 Jacek Kopczyński – Gilbert
 Paweł Szczesny –
 Wkółek,
 Aleksander Guzik
 Andrzej Chudy – Artur
 Wojciech Machnicki –
 Shiva,
 Sąsiad (odc.17, dom z odciskami palców)
 Cynthia Kaszyńska – Sąsiadka
 Beata Łuczak – Gremil (oprócz odcinka 5)
 Cezary Nowak – Henryk Grosik (odc. 44)
 Agnieszka Kunikowska – Koniczynek (odc. 48 – 52)
 Robert Tondera – Tata Romea (odc. 48)
 Włodzimierz Press – Dziadek Teoś
 Włodzimierz Bednarski – Ernest Barfuss (Prof. Roberts)
 Kalina Pawlukiewicz – Gryzelda
 Alina Więckiewicz – Sąsiadka (odc. 52)
 Krzysztof Mielańczuk – Narrator
i inni

Wersja polska: Telewizja Polska Agencja Filmowa

Reżyseria: Dorota Kawęcka

Tłumaczenie i dialogi: Joanna Kuryłko

Dźwięk i montaż: Jakub Milencki

Kierownik produkcji: Monika Wojtysiak

Teksty piosenek: Wiesława Sujkowska

Opracowanie muzyczne: Piotr Gogol

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Francuskie telewizyjne seriale animowane
Luksemburskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2001
Seriale telewizyjne zakończone w 2008
Filmy o królikach i zającach